Футбольный клуб «Орландо Пайретс» () — южноафриканский футбольный клуб из города Йоханнесбург, играющий в Премьер-лиге ЮАР.

История 
«Орландо Пайретс» является одним из старейших клубов Африки. Он основан в 1937 году в пригороде Йоханнесбурга Орландо рабочими с местных алмазных рудников. Поначалу клуб назывался «Орландо Бойс» (англ. Orlando Boys). После победы в Йоханнесбургской Лиге в 1940 году игрок Эндрю Басси предложил команде переименоваться в «Орландо Пайретс».

Достижения 
 Кубок африканских чемпионов — 1995
 Финалист: 2013
 Суперкубок КАФ — 1996
 Премьер-лига ЮАР — 2001, 2003, 2011, 2012
 Кубок ЮАР — 1994, 2001, 2003

Ссылки 
 
ФК «Орландо Пайретс»
Футбольные клубы ЮАР